Personen:
Pierre-Jean Hellemans (1787-1845), kunstschilder
August Hellemans (1907-1992), voetballer
Alice Hellemans (1920-2009), politica
Jurriën Hellemans (1942-), zeiler en golfer
Jean Hellemans (1949-), kunstschilder
Leo Hellemans (1951-), journalist
Greet Hellemans (1959-), roeister
Nicolette Hellemans (1961-), roeister

Overig:
Hellemanswijk, een wijk in Brussel
Huis Hellemans, een kunstcentrum in Edegem

Achternaam